Koelle, Kölle oder Kølle ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kölle (1680–1755), österreichischer Bildhauer
 Brigitte Kölle (* 1967), deutsche Kunsthistorikerin und Ausstellungskuratorin
 Catharine Hermine Kølle (1788–1859) norwegische Reisende und Malerin
 Christoph Friedrich Karl von Kölle (meist Friedrich Kölle; 1781–1848), württembergischer Diplomat, Literat und Gemäldesammler
 Elisabeth Koelle-Karmann (1890–1974), deutsche Malerin
 Friedrich Kölle (Direktor) (1842–1905), Schweizer Lehrer und erster Direktor der Anstalt für Epileptische in Zürich
 Fritz Koelle (1895–1953), deutscher Bildhauer
 Hans Kölle (1880–1950), deutscher Gartenarchitekt
 Heinz Hermann Koelle (1925–2011), deutsch-US-amerikanischer Raketentechniker.
 Immanuel Kölle (1875–1935), deutscher Strombaudirektor
 Johann Adam Christoph Kölle (1745–1809), Hofgerichtsassessor, Bürgermeister von Tübingen und Königlicher Obertribunalrat
 Niklas Kölle (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Robert Koelle (1844–1926), deutscher Politiker
 Sigismund Wilhelm Koelle (1820–1902), Missionar und Sprachforscher
 Viktor Kölle (1858–1937), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter

Kölle steht für:
 Köln im regionalen Dialekt
 Kölle Zoo Holding, deutsches Einzelhandelsunternehmen für Tierbedarf
 Pflanzen-Kölle, deutsche Handelsgruppe
 Kölle-Stiftung, deutsche Stiftung